Dieser Artikel behandelt die argentinische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994. Es war die elfte Teilnahme Argentiniens an der Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Qualifikation

Argentinisches Aufgebot

Spiele der argentinischen Mannschaft

Vorrunde 

|}

In der Gruppe D schlossen Nigeria, Bulgarien und Argentinien in dieser Reihenfolge die Gruppenphase mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage ab und erreichten alle das Achtelfinale. Griechenland als viertes Team trat als wohl schwächste Mannschaft des Turniers nach der Vorrunde die Heimreise an. Die drei führenden Teams lieferten sich untereinander spannende Begegnungen, wobei vor allem Nigeria positiv auffiel und nur eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien hinnehmen musste. Stark waren auch die Bulgaren, die unter der Regie von Stoitchkov, Ivanov und Letchkov die Argentinier mit 2:0 besiegten. Diego Maradona wurde des Dopings überführt und für den Rest des Turniers gesperrt.

Achtelfinale 

Zwei Tore von Dumitrescu und ein Gegentreffer von Batistuta (Foulelfmeter) hatten in den ersten 18. Minuten für die 2:1-Führung der Rumänen gesorgt; Hagi setzte auf Seiten Rumäniens mit dem 3:1 den Schlusspunkt der Partie gegen Vize-Weltmeister Argentinien, der ohne Maradona nicht gegen die Osteuropäer gewinnen konnte, deren Team sich nach der Begegnung fast geschlossen die Haare blond färben ließ.

1994
Argentinien